Swedish Open steht für:

 Swedish Open (Badminton), Badmintonturnier
 Swedish Open (Squash), Squashturnier
 Swedish Open (Tischtennis), Tischtennisturnier
 WTA Båstad, Damen-Tennisturnier
 ATP Båstad, Herren-Tennisturnier